Еле́на Васи́льевна Гли́нская (ок. , Великое княжество Литовское — , Русское государство) — вторая жена государя всея Руси Василия III, мать царя Ивана IV Грозного, регентша на время его малолетства.

Жизнь

Происхождение 

Дочь князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, которая была родом из Сербии, дочери сербского воеводы.

Дядя Елены, князь Михаил Львович, был крупным государственным деятелем Великого княжества Литовского. После поражения мятежа Глинских бежал вместе с родственниками в Москву. Среди беженцев была и юная Елена.

По родословной легенде, которая присутствует в ряде частных родословцев, Глинские ведут происхождение от Мамая, «коего на Дону побил Дмитрий Иванович». Однако отношение к этой версии происхождения Глинских уже в XVI веке было критическим, вероятно поэтому она не попала в Государев родословец, хотя Глинские и состояли в родстве с Иваном Грозным. По другой версии Глинские могли происходить от Ольговичей (одной из ветвей Рюриковичей).

До изгнания Глинские владели городами и землями на территории нынешней Левобережной Украины.

Брак 

В 1526 году Елена Глинская была выбрана невестой великого князя Василия III, который развёлся с первой женой по причине отсутствия у неё детей. Елена родила Василию двоих сыновей — Ивана и Юрия. В 1533 году она овдовела.

Правление 
В декабре 1533 года Елена Васильевна фактически совершила переворот, отстранив от власти назначенных последней волей её мужа семерых опекунов (регентов), в том числе деверя и своего дядю, и сделалась правительницей Русского государства. Таким образом, она стала первой после великой княгини Ольги (если не считать Софью Витовтовну, власть которой во многих русских землях вне Московского княжества была формальной) правительницей единого Русского государства.

Как женщина не московских, а, скорее, литовских нравов и воспитания, Елена Глинская не пользовалась симпатиями ни у бояр, ни у народа. Ближайшим союзником Елены был женатый фаворит, князь Иван Фёдорович Овчина Телепнев-Оболенский. Эта связь и в особенности заносчивое поведение любимца правительницы вызывали неодобрение у бояр. За выражение этих настроений князь Михаил Глинский был посажен племянницей в тюрьму. И дядя, и два брата мужа умерли в тюрьме от голода.

В 1537 году Елена заключила с польским королём Сигизмундом I выгодный для Русского государства мир, завершивший русско-литовскую войну 1534—1537 годов, именуемую также "Стародубской". Швецию обязала не помогать Ливонскому ордену и Литве. При Елене Глинской была выстроена Китайгородская стена.

Важнейшим моментом в правлении Елены Глинской является проведение денежной реформы (начата в 1535). Она фактически ввела в Русском государстве единую валюту. Ею стала серебряная деньга массой 0,34 г. Это был важный шаг для стабилизации экономики государства.

Смерть и похороны 
4 апреля 1538 года 30-летняя Елена Глинская неожиданно умерла. По слухам, была отравлена ; данные исследования её останков указывают на предположительную причину смерти — отравление ртутью. Но факт отравления до сих пор не признан историками как бесспорный и не вызывающий сомнения, поскольку ртуть в то время широко использовалась и при изготовлении косметики (белил) и как компонент многих лекарственных средств. Похоронена в Кремле, в Вознесенском женском монастыре.

Проведённая по черепу реконструкция внешности Елены Глинской высветила её долихокефалический типаж (характерный и для прибалтов и северных русских, и для сербов, из которых была её мать). Лицо княгини отличалось мягкими чертами. Она была довольно высокого для женщин того времени роста — около 165 см и гармонично сложена. У Елены была редкая аномалия: на один поясничный позвонок больше. В захоронении также сохранились остатки волос рыжего цвета, этот цвет волос унаследовал от нее сын Иван Грозный.

Киновоплощения 
 Фильм «Иван Грозный», режиссёр Сергей Эйзенштейн — Ада Войцик
 Телесериал «Иван Грозный», режиссёр Андрей Эшпай — Зоя Кайдановская

Исторические источники 
Письма великого князя Василия Ивановича к Елене Глинской (№1, №2, №3, №4, №5)

Примечания

Литература 
 
 
 

Елена Васильевна
Глинская
Глинская
Отравленные
Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Глинская
Похороненные в Вознесенском монастыре Московского Кремля